Alexandros se poate referi la:

Prenume 
 Alexandros Baltas
 Alexandros Papadiamantis
 Alexandros Papagos

Denumiri geografice 
 Alexandros (Grecia)

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)